Дисциплината 800 м свободен стил при жените от Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 2 и 3 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Финал

Източници 

800 м свободен стил (жени)